Pourquoi un psy ? est le dix- septième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Fesséties
 Le docteur Médard aide un homme qui  montre son fessier à tout le monde.
 Traité de moral
 Le docteur Médard regonfle un homme à bloc pour ensuite le démonter involontairement.
 Terreurs nocturnes
 Le docteur Médard aide un homme qui souffre de terreurs nocturnes.
 Prêche de Noël
 Le docteur Médard se pose des questions sur Noël.
 Poubelle la vie
 Le docteur Médard aide un  homme d'affaires dont la vie vient de changer en mal.
 Maisons de  vacances
 Le docteur Médard  ne peut pas emmener sa femme en vacances. Il trouve un moyen original de la distraire.
 Coup de pompe funèbre
 Le docteur Médard vient en aide à un ordonnateur de funérailles afin qu'il retrouve le sourire.
 Fort d'haleine
 Le docteur Médard aide un homme souffrant d'halitose.
 Foies d'eau
 Le docteur Médard aide un homme  traumatisé à cause d'un accident aquatique.
 Indigne de foi
 Le docteur Médard reçoit un patient très religieux.
 Corps de chasses
 Le docteur Médard aide un patient qui complexe par rapport à son physique.
 Waterpitudes
 Le docteur Médard  aide un homme effrayé lorsque l'on toque à la porte.
 Psychopathe de mouches
 Le docteur Médard aide un homme attiré par les mouches.
 Mère veille
 Le docteur Médard reçoit sa mère dont il a oublié l'anniversaire.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2010